«Истерн Юнайтед» () —  футбольный клуб из Аделаиды, Южная Австралия, в настоящее время выступающий в первой лиге Южной Австралии.

История 
Клуб был создан в 2013 году для участия в первой лиге Южной Австралии, предварительно год активно работая на трансферном рынке чтобы создать сильный состав, однако смог войти только во второй дивизион Южной лиги. Клуб впервые принял участие в Кубке Федерации Австралии в 2021 году, но в напряжённом матче уступил Модбери Джетс со счётом 2:1. Также в 2018 году принял участие в Кубке Австралии, но в первом же матче разгромно уступил Вест Аделиаде со счётом 5:0. В 2021 году было принято решение, что воспитанники клуба будут обучаться для участия в крупных профессиональных клубах Азии, Южной Америки и Европы, не подписывая контракт с «Истерном». Клуб после нескольких лет участия во второй государственной лиге смог добиться повышения в первую лигу в сезоне 2020 года.

Состав команды 

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|-

Примечания 

Футбольные клубы Австралии